Lavigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lavigny, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Lavigny, Vaud, kommun,